Die Kuwaiti Premier League 1961/62 war die erste Spielzeit der Liga.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1961_62
Fußballsaison 1961/62